Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Agnan – Aisne
Saint-Agnan – Nièvre
Saint-Agnan – Saona e Loira
Saint-Agnan – Tarn
Saint-Agnan – Yonne